Лоренцо Шимич (хорв. Lorenco Šimić, нар. 15 липня 1996, Спліт, Хорватія) — хорватський футболіст.
 Душан Шимич ((серб. Душан Шимић, Dušan Šimić, нар. 22 червня 1980, Крагуєваць, СФРЮ)) — сербський футболіст.
 Даріо Шимич (хорв. Dario Šimić, МФА: [ˈdaːriɔ ˈʃiːmitɕ], * 12 листопада 1975, Загреб) — хорватський футболіст.